MLY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Manley Hot Springs (Alaska) (Stati Uniti)